Myripristis — рід бериксоподібних риб родини Голоцентрові (Holocentridae).

Опис 
Тіло стисле з боків, як правило, червоного забарвлення з величезними очима, які вказують на нічний спосіб життя.  Плавають біля поверхні води у тропічних морях у районі шельфу. Це нічні хижаки, які вдень ховаються у печерах та ущелинах.

Види 
Рід містить 28 видів:
 Myripristis adusta Bleeker, 1853 
 Myripristis amaena (Castelnau, 1873)  
 Myripristis astakhovi Kotlyar, 1997
 Myripristis aulacodes J. E. Randall & D. W. Greenfield, 1996
 Myripristis berndti D. S. Jordan & Evermann, 1903 
 Myripristis botche G. Cuvier, 1829 
 Myripristis chryseres D. S. Jordan & Evermann, 1903 
 Myripristis clarionensis C. H. Gilbert, 1897 
 Myripristis earlei J. E. Randall, G. R. Allen & D. R. Robertson, 2003 
 Myripristis formosa J. E. Randall & D. W. Greenfield, 1996
 Myripristis gildi D. W. Greenfield, 1965 
 Myripristis greenfieldi J. E. Randall & Yamakawa, 1996
 Myripristis hexagona (Lacépède, 1802)
 Myripristis jacobus G. Cuvier, 1829 
 Myripristis kochiensis J. E. Randall & Yamakawa, 1996
 Myripristis kuntee Valenciennes, 1831 
 Myripristis leiognathus Valenciennes, 1846 
 Myripristis murdjan (Forsskål, 1775) 
 Myripristis pralinia G. Cuvier, 1829 
 Myripristis randalli D. W. Greenfield, 1974
 Myripristis robusta J. E. Randall & D. W. Greenfield, 1996
 Myripristis seychellensis G. Cuvier, 1829 
 Myripristis tiki D. W. Greenfield, 1974 
 Myripristis trachyacron Bleeker, 1863
 Myripristis violacea Bleeker, 1851 
 Myripristis vittata Valenciennes, 1831 
 Myripristis woodsi D. W. Greenfield, 1974 
 Myripristis xanthacra J. E. Randall & Guézé, 1981

Примітки 

Голоцентрові
Роди риб